Грдличка () — чешская фамилия. Известные носители:

 Грдличка, Алеш (1869—1943) — чешский антрополог.
 Грдличка, Петр (род. 1967) — чешский спортсмен, стрелок.
 Грдличка, Иван (род. 1943) — словацкий футболист.
 Грдличка, Либор (род. 1986) — словацкий футболист.